Enk von der Burg ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Maria Enk von der Burg (1808–1885), österreichischer Pädagoge 
 Michael Leopold Enk von der Burg (1788–1843), österreichischer Benediktinermönch, Schriftsteller und Literaturtheoretiker